Schlaipfer ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Schlaipfer (* 1991), deutscher Koch
 Othmar Schlaipfer († 1485), Bürgermeister von St. Gallen (Schweiz)